Il singolare del torneo di tennis Athens Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henrik Sundström che ha battuto in finale Francisco Maciel 6-0, 7-5.

Teste di serie 

 Diego Pérez (primo turno)
 Libor Pimek (secondo turno)
 Francisco Maciel (finale)
 Pablo Arraya (semifinali)

 Fernando Luna (quarti di finale)
 Bruno Orešar (quarti di finale)
 Michael Westphal (primo turno)
 Florin Segărceanu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Athens Open 1986